Mr. Garrick Ollivander a J. K. Rowling írta Harry Potter-sorozat egyik szereplője. Ollivander Nagy-Britannia legjobb pálcakészítője. Mr Ollivandert  John Hurt játssza a Harry Potter filmváltozatában. (valószínűleg bronz fokozatú Merlin-díjas)

Mr Ollivandernek boltja van az Abszol úton, ahol a mágusok minden varázsláshoz szükséges eszközt megvehetnek. Boltját i. e. 382-ben alapították, s bár valószínű, hogy Ollivander valamelyik őse tette, az ember nem tud szabadulni a gondolattól, hogy az általunk ismert Mr. Ollivander volt az alapító. A roxforti diákok többsége nála szerzi be pálcáját. Ollivander minden pálcára emlékszik, amit valaha is eladott. Ollivander 3 könyvben jelenik meg hús-vér valójában, de minden könyvben van rá utalás. Mikor Ron Weasley-nek és Neville Longbottomnak eltörik a pálcája, Ollivandertől vesznek újat. Ollivander az első, a negyedik és a hetedik könyvben jelenik meg és mindegyik könyvben többet tudunk meg Harry és Voldemort nagyúr pálcája közti kapcsolatról.

Szerepe a könyvekben 

 Az 1. könyvben Harry megismerkedik Ollivanderrel és vesz tőle egy pálcát, mely, mint kiderül, Voldemort pálcájának testvére. Harry pálcája magyal, főnixtoll maggal, 11 hüvelyk, kellemesen rugalmas.

 A 2. könyvben Ollivander csak említésszinten tűnik fel.

 A 3. könyvben tudjuk meg, hogy Ron vett egy pálcát Ollivandertől.

 A 4. kötetben Ollivander a Trimágus Tusa pálcák próbájának részén tűnik fel, ahol megvizsgálja a bajnokok pálcáit, hogy azok megfelelőek-e a versenyre. Jelenléte előreveti a könyv végén eső különleges, korábban soha meg nem eső történést, amikor Harry és Voldemort pálcái összecsapnak és egy rendkívül különleges módon végbemenő Priori Incantatem varázslat esik meg. Ekkor derül ki, hogy az a főnix, akinek a tolla a magja lett a két pálcának, nem más mint Fawkes, Dumbledore professzor madara.

 Az 5. kötetben ismét csak említésszinten találkozunk vele.

 A 6. kötetben megtudjuk, hogy Neville pálcát vett Ollivandertől. Ezután nem sokkal Ollivandert elrabolták a halálfalók.

 A 7. részben Viktor Krum elmondja Harryéknek, hogy ugyan Ollivander nagyon jó pálcakészítő, de a bolgár Gregorovics még jobb. Később találkozunk is Ollivanderrel, akit Harryék kimenekítenek Malfoyék kúriájából és fontos információkat tudnak meg a pálcák engedelmességéről és a Bodzafapálcáról.

Ollivander, Mr.

en:List of supporting Harry Potter characters#Garrick Ollivander
da:Bipersoner i Harry Potter-universet#Hr. Ollivander
no:Liste over figurer i Harry Potter-bøkene#Herr Olivander
pl:Postacie drugoplanowe z cyklu Harry Potter#Pan Ollivander
vi:Danh sách nhân vật phụ trong truyện Harry Potter#Ông Ollivander